Alcatraz ou Sulídeos — denominação comum a vários tipos de ave
 Alcatraz-comum — tipo de ave

Geografia
 Ilha de Alcatraz — ilha onde se localizava a prisão homônima
 Penitenciária Federal de Alcatraz — prisão localizada na Ilha de Alcatraz
 Alcatrazes — arquipélago brasileiro

Cinema e televisão
 Escape from Alcatraz — filme de 1979 com Clint Eastwood
 Alcatraz (telessérie) — série televisiva de 2012

Música
 Alcatrazz —  banda de heavy metal estadunidense

Desambiguações de biologia
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão